ZZJ steht für:
 ein Kfz-Kennzeichen für ein Testfahrzeug in Belgien, siehe Systematik der Kfz-Kennzeichen (Belgien) #Testfahrzeuge: Pkw und Lkw: rechteckige Nummernschilder

zzj steht für:
 Zuojiang Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

Siehe auch:
 KZZJ, eine Radiostation in den USA

Abkürzung